Marschau bezeichnet:

 einen früheren deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Maršov
 den deutschen Namen der Gemeinde Maršov u Úpice in Tschechien
 Marschau (Ebersbach), einen Ortsteil der sächsischen Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain)